't Fonteintje (Koersel), bedevaart- en recreatieoord bij Koersel
't Fonteintje (tijdschrift), literair tijdschrift